Die Polarmeere sind die jeweils einen der beiden Erdpole umgebenden (zirkumpolare) Meere:

 Arktischer Ozean am Nordpol 
 Südlicher Ozean am Südpol
Siehe auch:
 Polar Sea